Montauriol (Aude)
Montauriol (Lot-et-Garonne)
Montauriol (Pyrénées-Orientales)
Montauriol (Tarn)